NTS je zkratka s více významy:

 Nevada Test Site (Nevadská testovací střelnice) – americké vojenské území
 The National Trust for Scotland – skotská charitativní organizace